Роменський Максим Якович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Роменський Михайло Даміанович — оперний співак, народний артист УРСР.
 Роменський Олександр Павлович — старшина Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність».
 Роменський Юрій Михайлович — колишній радянський футболіст, воротар.
Українські прізвища